l 2020, la popolazione totale era di  abitanti.

Nei primi nove stati per numero di abitanti vive più  della metà della popolazione statunitense, mentre i venticinque minori ne ospitano meno di un sesto del totale.

Il numero di seggi assegnati alla Camera dei Rappresentanti a ciascun stato è proporzionale al numero degli abitanti registrati nell'ultimo censimento, che si tiene ogni dieci anni; ad ogni stato è riconosciuto almeno un seggio, indipendentemente dalla sua popolazione.

Note

Voci correlate 
 Stato federato degli Stati Uniti d'America
 Stati degli Stati Uniti d'America per superficie

Collegamenti esterni 
 

Liste relative agli Stati Uniti d'America
Stati degli Stati Uniti d'America